Antonio García Gutiérrez – drammaturgo spagnolo
 Daniel García Gutiérrez – ex cestista spagnolo
 Francisco García Gutiérrez – ex cestista dominicano